Супер рагби 1997. (службени назив: 1997 Super 12) је било 2. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 12 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од фебруара до краја маја. Финале је одиграно у Окланду, најнасељенијем граду на Новом Зеланду, а Блузси су дошли до трофеја тако што су победили Аустралијску франшизу Брамбисе.

Табела 

Супер 12

Плеј оф 

Полуфинале

Окланд блузси - Шаркс 55-36

Брамбиси - Херикејнси 33-20

Финале

Окланд блузси - Брамбиси 23-7

Статистика и награде 

Највише есеја

 Џоеф Руф 16, 

Највише поена

 Гејвин Ловлес 170,

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 1997.